Le Cloître kan verwijzen naar verschillende plaatsen in Frankrijk:

Le Cloître-Pleyben, een plaats in Bretagne
Le Cloître-Saint-Thégonnec, een plaats in Bretagne
Lencloître, een plaats in Nouvelle-Aquitaine

Le Coître is tevens de Franse betekenis voor klooster.